Голаниа́да () — акция гражданского неповиновения в Румынии. Проходила на Университетской площади в Бухаресте. Была начата студентами и профессорами Бухарестского университета.

Ход событий 
Голаниада началась 22 апреля 1990 года перед выборами, назначенными на 20 мая 1990 года. Это должны были быть первые выборы после Румынской революции 1989. Основным требованием участников Голаниады было запрещение бывшим членам Коммунистической Партии Румынии, а также сотрудникам госбезопасности участвовать в выборах. Это требование было ранее заявлено в восьмом пункте Тимишоарской прокламации.

Университетская площадь торжественно объявляется «Зоной, свободной от неокоммунизма», или «Нулевым километром демократии в Румынии». Для манифестантов, среди которых много молодежи, новая власть, установившаяся в декабре 1989 года, олицетворяет неокоммунизм, а её лидер Ион Илиеску — «горбачёвщину».

После речи Эмиля Константинеску с балкона Бухарестского Университета 24 апреля начались постоянные выступления ораторов с этого балкона. Они призывали к запрету бывшим коммунистам участвовать в политической жизни страны, к реформам и расследованию событий декабря 1989.

Были возведены баррикады, поставлены палатки, многие участники акции начали голодовку. Количество манифестантов возросло до 30 000.

24 апреля 1990 президент Ион Илиеску назвал протестующих «golani», что на румынском языке означает «хулиганы», «бездельники», и фашистами. Это и дало название всей акции гражданского неповиновения. Окончание «-ада» было добавлено, так как многие коммунистические манифестации времен Николае Чаушеску носили названия, заканчивающиеся на «-ада», на манер Илиады.

Протестующие сочинили собственный гимн «Imnul Golanilor».

Припев:

Многие известные деятели культуры поддержали протестующих, среди них писатель Октавиан Палер, поэтесса Ана Бландиана, писатель Габриэль Лийчяну, политолог Стелиан Тэнасе и кинорежиссёр Лучиан Пинтилие. Эжен Ионеско выразил свою поддержку, послав телеграмму из Франции, в которой написал: «И я — хулиган» («şi eu sunt golan»).

Ни требование официального утверждения восьмого пункта Тимишоарской прокламации, ни требование о полном возвращении земли и домов, конфискованных коммунистическими властями, не находят широкой поддержки у населения.

На выборах 20 мая Ион Илиеску выигрывает с огромным отрывом, так как левый электорат был напуган возможной «реставрацией», «возвращением капиталистов и помещиков» и «охотой на бывших членов партии» в случае прихода к власти цэрэнистов и либералов.

Голаниада продолжалась 52 дня и завершилась 13-15 июня 1990 года кровопролитием, благодаря вмешательству шахтеров из бассейна Долина Жиу (Valea Jiului).

В румынской прессе Оранжевая революция на Украине в 2004 году часто сравнивалась с Голаниадой.

См. также 
 Тимишоарская прокламация
 Минериада

Примечания

Ссылки 
 Статья о Голаниаде и третьей Минериаде

1990 год в Румынии
История Бухареста
Конфликты 1990 года
Акции протеста в Румынии